James „Hap“ Sharp (* 1. Januar 1928 in Tulsa; † 7. Mai 1993) war ein US-amerikanischer Autorennfahrer.

Karriere 

Hap Sharp war ein enger Freund von Jim Hall und mit dessen Chaparral-Projekt stark verbunden. Für Hall fuhr Sharp in der USRRC-Sportwagenserie und wurde 1964 Fünfter in der Meisterschaft. Mit Roger Penske als Teampartner blieb er im gleichen Jahr bei der Nassau Trophy  siegreich. 1965 ging es in der Meisterschaft nach oben, und am Schluss der Saison durfte sich Sharp über den dritten Gesamtrang freuen. Höhepunkt des Jahres war der Gesamtsieg bei den 12 Stunden von Sebring mit Jim Hall. Dazu kamen sechs weitere Siege inklusive des erneuten Erfolgs in Nassau.

Sharp versuchte sich auch immer wieder in der Automobil-Weltmeisterschaft. Sechsmal war er in der höchsten Monoposto-Klasse am Start. Sein Debüt gab er beim Großen Preis der USA 1961, einem WM-Punkt am nächsten kam er beim Großen Preis von Mexiko 1963, als er einen Lotus 24 von Reg Parnell Racing auf den siebten Platz steuerte.

Nach seinem Rücktritt wurde es still um den Amerikaner. Durch die US-amerikanische Motorsportwelt ging daher ein Schock, als 1993 sein Selbstmord bekannt wurde. Auslöser hierfür war die vorherige Diagnose einer Krebserkrankung.

Statistik

Statistik in der Automobil-Weltmeisterschaft 
Diese Statistik umfasst alle Teilnahmen des Fahrers an der Automobil-Weltmeisterschaft, die heutzutage als Formel-1-Weltmeisterschaft bezeichnet wird.

Gesamtübersicht

Einzelergebnisse

Sebring-Ergebnisse

Einzelergebnisse in der Sportwagen-Weltmeisterschaft

Literatur 
 Steve Small: Grand Prix Who’s who. 3rd Edition. Travel Publishing, Reading 2000, ISBN 1-902007-46-8.

Weblinks 

 Bild: Hap Sharp (links)
 Hap Sharp bei Racing Sports Cars

Formel-1-Rennfahrer (Vereinigte Staaten)
US-Amerikaner
Geboren 1928
Gestorben 1993
Mann
Person (Tulsa)
Sportwagen-WM-Rennfahrer
Sieger der 12 Stunden von Sebring